Шейх Амаду Бамба Мбаке  (, ), Шейх Ахмад ибн Мухаммад ибн Хабиб Аллах () известный так же Ха́диму ар-Расу́ль () или «Слуга Посланника», и «Шейх Туба из Волоф» (1853 — 19 июля 1927 года) — крупнейший мусульманский лидер Сенегала, основатель самого многочисленно в стране суфийского братства Мюридия.

Шейх Амаду Бамба был религиозным лидером, из-под пера которого вышло огромное количество религиозных стихов, трактатов о практике мусульманского поклонения, а также множество работ по исследованию и толкованию Корана. Политически шейх Амаду Бамба был известен как религиозный лидер, который вел борьбу против французского колониализма мирными методами.

Ранние годы 
Шейх Амаду Бамба родился в основанном его прадедом городе Мбаке () в Королевстве Баол, и был сыном марабута из ордена Кадирия, старейшего тариката в Сенегале. Он был учеником лидера братства Кадирия шейха Саада Ба.

Основание ордена Мюридия и города Туба 
Амаду Бамба основал братство Мюридия в 1883 году. Учение Амаду Бамба подчеркивает достоинство пацифизма, трудолюбия и хороших манер. В качестве аскета-марабута, который писал трактаты на темы мусульманского поклонения и коранических исследований, он известен акцентированием внимания на работе и трудолюбии.

В 1887 году он основал город Туба ( от  — счастье, блаженство). В одном из своих многочисленных трудов, «Поиски счастья в обоих мирах» (Matlaboul Fawzaini), шейх Амаду Бамба описывает его назначение как города, который призван примирить духовное и временное.
По традиции ордена Мюридия считается, что шейх Амаду Бамба увидел пророка Мухаммеда во сне, в одну из ночей месяца Рамадана 1895 года в городе Туба. Во сне Мухаммед и его сподвижники явились ему, испытали его веру и даровали ему звание муджаддид (обновитель) своего века. Ему также было присвоено звание «Слуга Пророка».

Антиколониальная борьба и ссылка 
Рост численности основанного шейхом братства, а также переход в ислам под его влиянием ряда традиционных королей и вступление их в его орден вызвало беспокойство французских колониальных властей, опасавшихся растущей религиозной и политической силы шейха Амаду Бамбы.

Исламофобия колониальной администрации выражалась в её крайней подозрительности к любой исламской деятельности на местах и желании её остановить. Шейх был арестован в Диеволе (), затем переведен в резиденцию губернатора в город Сен-Луи. В четверг 5 сентября 1895 года он предстал перед Тайным советом в Сен-Луи, который должен был вынести решение по его делу. Шейх Амаду Бамба, перед тем как обратился к Совету, совершил два ракаата молитвы в кабинете губернатора и заявил, что он твердо имеет намерение подчиняться одному только Всевышнему Аллаху. Такая форма протеста с молитвой и смелой позицией в центре колониальной власти воплотила в себе новый вид ненасильственного сопротивления против целей французских властей.

В результате Тайный совет постановил депортировать шейха Амаду Бамбу в «место, где его фанатичные проповеди не будет иметь никакого эффекта» и его сослали в экваториальные леса Габона, где он оставался в течение семи лет и девяти месяцев.

Смерть 
Шейх умер в 1927 году и был похоронен в мечети в основанном им городе Туба. Его преемниками во главе ордена стали его потомки, как наследственные лидеры братства.

См. также 
 Кофе Туба

Примечания

Ссылки 
Онлайн библиотека тариката Мюридия (англ) 

Сайт ордена Мюридия(фр) 

Ислам в Африке
Суфизм в Африке
Суфийские шейхи
Персоналии:Сенегал